My Boyfriend’s Back steht für:

 My Boyfriend’s Back, Originaltitel von Hey-la, Hey-la, die Bouffants sind da, US-amerikanische Fernsehkomödie von Paul Schneider aus dem Jahr 1989
 My Boyfriend’s Back, Originaltitel von Mein Freund, der Zombie, US-amerikanische Horrorkomödie von Bob Balaban aus dem Jahr 1993